Ылгаз — турецкий топоним. Может означать:

 Ылгаз (горы) — горы.
 Ылгаз — город и район.
  — национальный парк.